Михаил I може да се отнася за:
 Михаил I (?-845), византийски император
 Михаил I (1000 – 1059), патриарх на Константинопол
 Михаил I (?-1176), велик княз на Киевска Рус и Владимир-Суздал
 Михаил I (?-1214), деспот на Епир
 Михаил I (15 век), войвода/княз на Влахия
 Михаил Романов (1596 – 1645), цар на Русия

Вижте също 
 Михаил